Флаг муниципального образования «Город Ка́менск-Шахти́нский» Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 25 ноября 2015 года решением Каменск-Шахтинской городской думы № 21 и внесён в Государственный геральдический регистр с присвоением регистрационного номера 10713.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных полос белого (у древка) и красного цвета. На полотнище воспроизведены фигуры герба города Каменск-Шахтинский, выполненные белым, жёлтым, оранжевым, голубым и чёрным цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом серебряном и червлёном поле над положенными в оконечности узким выщерблено-изогнутым поясом, переменяющим цвета с лазури на серебро — золотая, согнутая в кольцо посолонь, ветвь о трёх листах (два и один при счёте справа налево), внутри которой в лазоревом поле — обращённый влево, идущий золотой олень, поражённый в спину чёрной стрелой в перевязь. Между ветвью и поясом — золотые копьё с четырёхугольным флажком и шашка (остриём вниз) накрест».

Обоснование символики 
Символика флага, разработанного на основе герба города Каменск-Шахтинский, впитала в себя символы веры, справедливости, милосердия, смирения, могущества, знатности, постоянства и богатства.

Полотнище флага составлено из двух равных частей. Часть полотнища белого цвета символизирует чистоту, надежду, справедливость и благородство. Часть полотнища красного цвета символизирует труд, мужество, смелость и великодушие.

Ветка одолень-травы, загнутая в круг посолонь (когда листья ветки расположены по ходу солнца), с изображением внутри её фигуры раненого оленя (древнего символа казаков Дона) — символ спасения и воскрешения. Олень (символ мужества и чести), питаясь одолень-травой, залечит раны, наберётся сил и вновь возродится. Три листка травы символизируют трёхсотлетие города Каменск-Шахтинского (которое состоялось в 1971 году).

Сдвоенный выщербленный (наподобие речной ряби) пояс символизирует реку Северский Донец и речку Каменка. Здесь на месте их слияния по решению казацкого круга и войскового атамана в 22-й день сентября 1671 года дозволено было казакам поставить городок, укрепить и держать неотложный караул. Название города дала речка Каменка.

Перекрещённые копьё и шашка — орудия ратного труда, поскольку защита Отечества была, есть и будет самым священным трудом для казаков. Шашка, положенная остриём вниз, накрест с копьём — символ готовности карать или миловать, так как у казаков войсковая сабля является также и «мечом правосудия».

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

История 
Первый флаг города Каменск-Шахтинский был утверждён городской Думой в 1996 году.

Описание 
«Флаг представляет собой полотнище с пропорциями 2×3, разделённое по вертикали на равные белую и красную части. В центре в 1/3 от верхнего края над расположенным в 1/3 от нижнего края узким сине-голубым, выщербленно-изогнутым поясом — изображена золотая, согнутая в кольцо ветвь, внутри которой на лазоревом поле изображён идущий золотой олень, пронзённый чёрной стрелой».

Обоснование символики 
Флаг города разработан на основе герба муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский».

Белый цвет полотнища символизирует чистоту, надежду, справедливость и благородство.

Красный цвет символизирует любовь, мужество, смелость и великодушие.

В центре флага на голубом фоне изображён идущий золотой олень, пронзённый чёрной стрелой, взятый с древнего герба казаков Дона. Олень символ мужества и чести мужчин. Голубой цвет символизирует — целомудрие, честность, верность и безупречность женщин.

Олень окружён согнутой в кольцо одолень-травой с тремя листками. Олень, питаясь одолень-травой, залечит раны, наберётся сил и вновь возродится. Три листка травы символизируют трёхсотлетие города Каменск-Шахтинского. Когда городу будет 400 лет, в венок будет добавлен ещё один, четвёртый листок.

Волнистая полоса символизирует реку Северский Донец. Здесь на реке Северский Донец и речке Каменка по решению круга и войскового атамана в 22-й день сентября 1671 года дозволено казакам поставить городок, укрепить и держать неотложный караул. Название города от речки Каменка.

Вся символика флага символизирует веру, справедливость, милосердие, смирение, могущество, знатность, постоянство и богатство.

Примечания

Ссылки 
 Каменск познавательный: Кубышка, верные жены и миллион лет на стебельке каменского герба

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением копья